Фонтене-су-Буа:

 Фонтене-су-Буа — коммуна во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. 
 Фонтене-су-Буа — станция линии A транспортной сети RER.